Blanch ist der Familienname folgender Personen:

 Bartomeu Blanch i Castells (1816–1890), katalanischer Organist, Violinist, Kapellmeister und Komponist
 Daniel Blanch (* 1974), katalanischer klassischer Pianist 
 Gertrude Blanch (1897–1996), US-amerikanische Mathematikerin
 Lesley Blanch (1904–2007), englische Schriftstellerin
 Montserrat Blanch (1903–1995), spanische Schauspielerin
 Stuart Yarworth Blanch (1918–1994), englischer Bischof
 Theodor Blanch (1835–1911), deutsch-schwedischer Gastronom, Theaterleiter und Kunsthändler
 Ulises Blanch (* 1998), US-amerikanischer Tennisspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blanch (North Carolina), Gemeindefreies Gebiet im Caswell County, North Carolina
 Blanch (Oklahoma), Ort im Adair County, Oklahoma

Sonstiges:
 Blanch Lake, See im Newaygo County, Michigan
 Blanch Mine, Mine im Mineral County, Nevada

Siehe auch:
 Blanche